Pred predsedniškimi volitvami v Sloveniji 2022 so različne organizacije izvajale javnomnenjske raziskave, z namenom ocenitve volilnega namena prebivalcev Slovenije. Rezultati teh anket so predstavljeni v tem članku.

Navedene javnomnenjske ankete zaobsegajo obdobje od junija do novembra 2022. Naslednje predsedniške volitve bodo izvedene najpozneje pet let od zadnjih.

Izvajalci javnomnenjskih raziskav 
Javnomnenjske raziskave volilnega namena so izvajale štiri agencije:

 Mediana, ki ločeno izvaja raziskave javnega mnenja za časnik Delo, ter za televizijski kanal POP TV in njihov multimedijski spletni portal 24ur.com,
 Ninamedia, ki javnomnenjske raziskave izvaja za časnika Dnevnik in Večer,
 Parsifal SC, ki izvaja javnomnenjske raziskave za konservativni medijski konglomerat Nova24TV (družba Parsifal je - tako kot Nova24TV - lastniško povezana s Slovensko demokratsko stranko)
 Valicon, ki izvaja raziskave za RTV Slovenija.

Javnomnenjske raziskave

Drugi krog - uradno

Drugi krog - vse možnosti

Uradni kandidati

Vsi napovedani 

Podan je seštevek dobljenih odstotkov ostalih 8 morebitnih kandidatov, ki jih je Mediana kot možne protikandidate zdajšnjim šestim tudi ponudila anketirancem.

Sklici

Glej tudi 
 Volitve predsednika Republike Slovenije 2022
 Državnozborske volitve v Sloveniji 2022
 Javnomnenjske raziskave za državnozborske volitve v Sloveniji 2022

Predsedniške volitve v Sloveniji